Свобода у світі () — це щорічне дослідження неурядової організації Freedom House у США, що ставить собі за мету вимір ступеню громадянських свобод та політичних прав у всіх країнах земної кулі та на спірних територіях всього світу.

Історія 

Вперше рейтинг Freedom in the World був написаний у 1973 з ініціативи американського науковця  Раймона Гастіла. Щороку виставляються бали у категоріях, що представляють стан політичних прав та громадянських свобод у кожній країні, штаті чи залежній території за шкалою від 1 (найкращий) до 7 (найгірший). У залежності від дотримання прав та кількості набраних очок країни поділяються на «Вільні», «Частково Вільні» або «Невільні». Звіт дуже часто цитують у своїх доповідях науковці та політики, а також вони корилюються з  іншими дослідження щодо стану демократії у світі, такими як Polity.

Рейтинги, розроблені Freedom House, широко висвітлюються у медіа та використовуються у різноманітних політичних дослідженнях. Проте рейтинг часто критикують через сам механізм нарахування балів, тому існують як прихильники, так і критики дослідження.

Рейтинг країн 
У таблиці представленні звіти, складені Freedom in the World у 2015 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 та 2021 роках.  

Середнє значення кожної пари рейтингів політичних прав та громадянських свобод визначає загальний статус «Вільна» (1.0–2.5), «Частково Вільна» (3.0–5.0),  або ж «Невільна» (5.5–7.0).

Світ 
Щоб мати право називати себе «виборчою демократією», держава повинна відповідати наступним критеріям:

 Конкурентна, багатопартійна політична система;
 Виборче право для усіх дорослих громадян без кримінальних судимостей;
 Вибори, що проводяться регулярно, в умовах таємного голосування, безпеки при голосуванні та відсутності підкупу виборців;
 Публічний доступ основних політичних партій до агітації виборців через засоби масової інформації та загалом можливість вести відкриту політичну кампанію.
Виборча демократія повинна мати оцінку 7 або більше із 12 у підкатегорії А щодо політичних прав (прогрес виборів), загальний сукупний бал 20 у їх рейтингу політичних прав та загальний сукупний бал 30 у рейтингу їхніх громадянських свобод.

*Позначення: «Громадянські свободи в країні або на території» або «Права людини в країні або на території».

ПП - Політичні Права, ГП - Громадянські Права

Території та країни тимчасово окуповані або частково визнані іншими державами

Зміни 
Згідно з повідомленнями ресурсів Freedom House чверть від усього зниження свободи, що відбулися в 2016 році у світі, мали місце на європейському континенті.

Відсоток країн кожної категорії відповідно до звітів з 1973 року по 2021 рік:

Ресурси: Статус кожної країни та їх рейтинг з 1973 по 2016 рік, Number and percentages of electoral democracies 1989–2016, Freedom in the World 2018 report covering 2017.

Примітки:
 Роки, наведені на карті та у таблиці вище, - це роки випуску опитування; наведені дані охоплюють попередній календарний рік.
 Діаграма та таблиця вище не містять даних щодо спірних територій.

Посилання